Косіор — польське прізвище.

 Брати Косіори

 Косіор Казимир Вікентійович (1896—1938) — народний комісар лісової промисловості Української РСР.
 Косіор Станіслав Вікентійович (1889—1939) — радянський політик.
 Косіор Йосип Вікентійович (1893—1937) — радянський нарком.
 Косіор Михайло Вікентійович (1893—1937) — радянський робітник.
 Косіор Владислав Вікентійович (1891—1938) — радянський партійний діяч.

Польські прізвища